Kogler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kogler (* 1998), österreichischer Fußballspieler

 Armin Kogler (* 1959), österreichischer Skispringer
 Daniel Kogler (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Erhard Kogler (1745–1801), österreichischer Geistlicher und Musiker
 Ernst Kogler (1935–2009), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Ferdinand Kogler (1872–1944), österreichischer Rechtshistoriker
 Hans Kogler (1642–1702), oberbayerischer Maurer und Baumeister
 Johann Kogler (* 1968), österreichischer Fußballspieler
 Johann Kogler (Offizier), österreichischer Offizier im Rang eines Brigadiers
 Jürgen Kogler (* 1977), österreichischer Basketballspieler
 Konrad Kogler (* 1964), österreichischer Beamter, Landespolizeidirektor
 Leopold Kogler (* 1952), österreichischer Maler und Grafiker
 Marian Kogler (* 1991), österreichischer Informatiker
 Melanie Kogler (* 1985), österreichische Schauspielerin
 Michael Kogler (1763–1844), österreichischer Stempelschneider und Graveur
 Patrick Kogler (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Peter Kogler (* 1959), österreichischer Medienkünstler
 Sabine Kogler (* 1983), österreichische Naturbahnrodlerin

 Walter Kogler (* 1967), österreichischer Fußballspieler
 Werner Kogler (* 1961), österreichischer Politiker (Grüne)

en:Kogler
gl:Kogler